Feld, Champ en allemand, peut faire référence à :

Toponyme 

 Feld am See, commune autrichienne du district de Villach Land, en Carinthie.

Patronyme 

 Fritz Feld (1900 - 1993), acteur allemand ;
 Friedrich Feld (1902 - 1987), journaliste et écrivain autrichien ;
 Jindřich Feld (1925-2007), compositeur tchèque ;
 Nelly Feld (1915 - 1987), résistante et journaliste française ;
 Eliot Feld (1942 - ), danseur américain ;
 Lydia Feld, actrice française.

Voir aussi 
 
Patronyme austro-bavarois
Patronyme lorrain